Anja Schiemann ist der Name folgender Personen:
* Anja Schiemann (Politikerin) (* 1966), deutsche Politikerin (SPD), MdBB
 Anja Schiemann (Juristin) (* 1967), deutsche Juristin und Hochschullehrerin